Tsukuba ist v. a. ein japanischer Ortsname. Er bezeichnet:

 die Universität Tsukuba (japanisch:  Tsukuba daigaku), eine staatliche Universität Japans
 eine Stadt in Japan, siehe Tsukuba (Ibaraki)
 einen Berg in der Nähe dieser Stadt, siehe Tsukuba (Berg)
 den japanischen Panzerkreuzer Tsukuba, 1917 gesunken, siehe Tsukuba (Schiff, 1905)
 das japanische Wachtschiff Tsukuba, Baujahr: 1979, siehe Tsukuba (PS 102)
 die japanische Motorsport-Rennstrecke Tsukuba Circuit
 eine Automarke des ehemaligen japanischen Automobilherstellers Tōkyō Jidōsha Seizo

Tsukuba ist der Familienname folgender Person:

 Sakura Tsukuba (japanisch:  Tsukuba Sakura; * 19??), japanische Manga-Zeichnerin